Toyota TF108 — болид, разработанный и построенный командой Toyota для участия в чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1. Презентация машины состоялась 10 января 2008 года в Кёльне.

Конструктивные особенности 
 Используется топливный бак ATL; 
 Подвеска — двухрычажная, из фиброкарбона; амортизаторы Penske;
 Карбоновое рулевое колесо с инструментами Magneti Marelli;
 Сиденье пилота выполнено из фиброкарбона; ремни Takata; система HANS производства Hubbard-Downing;
 Электроника: Toyota, Magneti Marelli, McLaren Electronic Systems ECU;
 Длина: 4636 мм; высота: 950 мм; ширина: 1800 мм;
 Мощность двигателя: 740 л.с.; количество оборотов: 19 000 (ограничено FIA); клапаны — пневматические; дроссель — гидравлический; свечи: DENSO.

Партнёры

Результаты в чемпионате 2008 года

Результат в квалификациях

Ссылки 
 Страница болида на официальном сайте команды Toyota F1
 Репортаж с презентации на сайте www.f1news.ru

Навигация 

Шасси Toyota Формулы-1